Ву́лиця Го́рської (також ву́лиця А́лли Го́рської) — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Горської 
 Вулиця Горської — вулиця у Василькові.
 Вулиця Горської — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Горської — вулиця у Львові.

Провулок Горської 
 Провулок Горської — провулок у Києві.